

Onomastica
 Prudente – variante del nome proprio di persona Prudenzio

Persone
 Francesco Prudente – medico e politico italiano
 Nicola Prudente – conduttore radiofonico, conduttore televisivo e autore televisivo italiano
 Oscar Prudente – cantautore, compositore e produttore discografico italiano

Altro
 Prudente – colui che esercita prudenza